Схола́рх () — глава школы.

В основном термин используется для глав философских школ в древних Афинах таких, как Платоновская Академия, первым схолархом которой был сам Платон. Он занимал положение главы школы около сорока лет, назначив своим преемником Спевсиппа. Последующие схолархи избирались членами Академии.

Список схолархов четырёх важнейших философских школ в Афинах эллинистического периода с приблизительными датами руководства школой, в порядке следования:

Примечания

Литература 
 Античная философия: Энциклопедический словарь. М., 2008. С.148-150. 

Античная философия
Философия Древней Греции